Der Greifenseelauf ist ein Volks- und Strassenlauf im Schweizer Kanton Zürich, der seit 1980 jährlich Mitte September stattfindet.

Von 1980 bis 1985 betrug die Strecke 19 km und von 1986 bis 1991 19,5 Kilometer. Danach wurde die Strecke auf die Halbmarathon-Distanz (21,0975 km) verlängert. Im Pandemiejahr 2020 betrug die Strecke 17,9 km und war ohne Massenstart individuell zu absolvieren. 2021 wurde nochmals dieser Modus gewählt.
Bei der 43. Austragung 2022 wurde wieder auf der Halbmarathon-Distanz gelaufen. Die Triathletin und fünffache Olympiastarterin Nicola Spirig Hug absolvierte den letzten Wettkampf ihrer Profikarriere und erreichte dabei mit persönlicher Bestzeit Platz zwei.

Strecke 

Die Strecke führt entgegen dem Uhrzeigersinn um den Greifensee. Start und Ziel sind in Uster. Wie der Halbmarathon ist auch der seit 2006 angebotene 10-Kilometer-Lauf offiziell vermessen. Daneben wird über diverse Kurzdistanzen – insbesondere Kinderstrecken – gelaufen.

Statistik

Streckenrekorde 
Strecke seit 1992 (Halbmarathon)
 Männer: 1:01:14,5 h, Jacob Kendagor (KEN), 2012
 Frauen: 1:08:39,1 h, Joyce Chepchumba (KEN), 2002

Alte Strecken
 Männer: 56:51 min, Markus Ryffel (SUI), 1984 (19 km); 58:30 min, Gerhard Hartmann (AUT), 1988 (19,5 km)
 Frauen: 1:02:52 h, Grete Waitz (NOR), 1983 (19 km); 1:04:57 h, Grete Waitz, 1986 (19,5 km)

10.0 km
 Männer: 32:35, Raffael Huber, 2011
 Frauen: 35:24, Franziska Meier, 2013

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Halbmarathon

19,5 km

19,0 km

17,9 km

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Sport (Uster)
Erstveranstaltung 1980